Елизабета Баварска (Trausnitz Castle, 1227 - Тирол, 9. октобар 1273) била је супруга Конрада IV, а затим и Мајнхарда Корушког. Била је кћерка Отона II Вителсбаха и Агнес од Палатината.

Породично стабло 

Рођени 1227.
Умрли 1273.